Henry Larsen (1891-1969), rameur norvégien.
 Henry Larsen (1899-1964), explorateur canadien.
 Henry Larsen (1916-2002), rameur danois.